Бранко Вукелич  (; 9 марта 1958, Карловац, СР Хорватия — 3 мая 2013) — хорватский политик, бывший Министр обороны Хорватии, один из видных деятелей ХДС.

Биография 

Окончил факультет электротехники Загребского университета в 1981 году. Политическую карьеру начал в Карловаце, где сначала был депутатом городского совета, а затем мэром Карловаца с 1997 года по 2001 год. На парламентских выборах в 2003 году избран в парламент Хорватии, но сдал депутатский мандат, поскольку стал министром экономики, труда и предпринимательства в правительстве премьер-министр Иво Санадера.

12 января 2008 года во втором правительстве премьер-министра Санадера стал министром обороны. На этой должности оставался до 29 декабря 2010 года.

Был женат на Джурджице Вукелич, имел сына.

Скончался 3 мая 2013 в Карловаце. На момент смерти политику было всего 55 лет.

Ссылки 

Муниципальные депутаты Хорватии
Выпускники Загребского университета
Члены Хорватского демократического содружества
Министры обороны Хорватии
Мэры городов Хорватии
Министры экономики Хорватии